Campomanes puede referirse a:
Pedro Rodríguez de Campomanes, político español del siglo XVIII;
Fabiola Campomanes, actriz mexicana;
Florencio Campomanes, expresidente filipino de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE);
Manuel Cortés Campomanes (1775-1835), traductor, militar y revolucionario liberal español y neogranadino;
José Hevia Campomanes (1841-1904), religioso dominico y misionero español.

Lugares

 Campomanes, parroquia del concejo asturiano de Lena, en España;
 Estación de Campomanes en el municipio de Lena, Asturias, España;
Calle de Campomanes, vía urbana de la ciudad española de Madrid;
Estadio Cortés Campomanes, estadio de fútbol ubicado en la ciudad de El Carmen de Bolívar, Colombia;
Casa de los Campomanes, edificio categorizado como Bien de Interés Cultural, situado en Oviedo, España;
Puerto Deportivo Campomanes, situado en Altea, provincia de Alicante (España);